Amarillo High School es una escuela preparatoria (high school) pública ubicado en la ciudad de Amarillo, Texas, Estados Unidos, en el Distrito Escolar Independiente de Amarillo. Fue fundando en 1889. El director actual es Mark Webster. Los colores de la preparatoria son Negro y Dorado.

Historia 
Fundado en 1889, Amarillo High School comenzó en un palacio de justicia que había sido abandonado ese mismo año. Luego, se transladaron a un edificio más grande en la calle Polk hasta el año 1906.

La construcción de una sede permanente se completó en 1910, también en la calle Polk cerca del centro. Esta instalación sirvió hasta que un incendio destruyó toda la escuela, excepto el gimnasio, en 1970. Muchos estudiantes entraron en el edificio en llamas para salvar cuadros y trofeos. Los estudiantes usaron las instalaciones de la Primera Iglesia Bautista y la Primera Iglesia Metodista como aulas hasta el final del año escolar.

Aspectos Generales del Colegio

Académicos 
Amarillo High School tiene un alto nivel académico, con puntajes por encima del promedio estatal y local en la prueba estatal Texas Assessment of Knowledge and Skills. La preparatoria ofrece clases de Advanced Placement (clases de nivel universitario), también el diploma de Bachillerato Internacional.

Música 
Uno de los grupos musicales de AHS durante los años '50 eran los "Sandie Swingsters", tocaban para los pep rallies, bailes y otros eventos importantes del colegio. Actualmente, las "Sandie Steppers" se presentan en los pep rallies, juegos, y otros eventos. La primera banda de 'swing'en AHS fue"ron los "Dukes of Sandieland". Fue formada en 1958 bajo la dirección de William O. Latson.

Clubes 
Amarillo High School ofrece muchas actividades, en lenguas extranjeras, bellas artes, servicio comunitario, atletismo, incluyendo el Club de teatro , Consejo de Estudiantes, Club Español, Club Latín, Club Alemán, Club Francés, Banda, Orquesta, Coro, Key Club, Ken Club, Junior Statesmen of America, Dance Dance Revolution, National Honor Society, FCCLA, Club de Matemáticas, American football, baseball, natación, bolos, golf, lucha, Club de Frisbee y otras actividades extracurriculares.

Atletismo 
El programa de fútbol americano Amarillo Golden Sandstorm es una de las tradiciones más antiguas de Texas. A partir de 1922 Amarillo High School ha estado 46 veces en los playoff, superado solamente por 4A Dallas Highland Park. Amarillo High surgió como una potencia en el fútbol en 1930, como entrenador joven en jefe, Blair Cherry dirigió a los Sandies tres veces consecutivas en los campeonatos del estado de Texas en 1934-1936, siendo el segundo colegio en hacerlo. Cherry dejó Amarillo en 1937 para convertirse en coordinador ofensivo, offensive coordinator, bajo Dana X. Bible en University of Texas. Su sucesor Howard Lynch luchó para mantener la tarea de cumplir las altas expectativas, aunque ganó otro campeonato estatal en 1940 y llegó al campeonato en 1948. La escuela decidió no renovar el contrato de Lynch en 1951.

El sucesor de Lynch, Bill Defee, había entrenado anteriormente en Panola College. Defee dejó el cargo en 1955, siendo reemplazado por Joe Kerbel, quien antes había ganado dos campeonatos estatales en Breckenridge Alto. Kerbel, en tres años, guio a los Sandies dos veces a los playoffs. El equipo de 1957 ocupó el puesto número 1 en el estado durante todo el año hasta que perdieron en los cuartos de final al campeón defensor del Estado, Abilene High School. Ese juego atrajo a más de 22.000 fanes al Estadio de Amarillo, (Ahora Dick Bivins Stadium) a partir del 2007. Kerbel dejó el cargo para convertirse en un entrenador asistente en Texas Tech y más tarde fue el entrenador en jefe de West Texas State University. Después de eso, hubo una serie de temporadas sin éxitos, además de una serie de entrenadores. Amarillo High no ganó en 16 años, 1960-1975, los playoffs. Bum Phillips, que más tarde se convertiría en el entrenador de The Houston Oilers, dirigió Amarillo al principio de la sequía, a partir de 1959-61. En 1975, Larry Dippel llegó, cambiando el programa y dirigió a los Sandies a 222 triunfos hasta el 2005. AHS no había estado en los playoffs desde 1959. Pero Dippel cambió el programa y condujo a AHS a 23 apariciones en los playoffs.

Finalizó su carrera con un récord de 253-134-6, con 222 de las victorias de los Sandies.

Después de la temporada 2005 (31 temporadas), Dippel se retiró. El director atlético de Amarillo ISD Tex Nolan eligió a Brad Thiessen como sucesor de Dippel. Thiessen había entrenado anteriormente a 1A Stratford Alto y 3A Levelland Alto.

Hell Week 
Semana del infierno, también conocido como "Spirit Week" es la semana en la que Amarillo High juega en contra de Tascosa High School su juego anual. Durante la Semana de Infierno hay mucho vandalismo, tirar huevos, pintar, empapelar, etc. En el 2006, el vandalismo iba desde simples rayados de tiza en las calles hasta ladrillos arrojados en las ventanas. En el 2007, Sandies Senior del 08 ' rayaron con spray negro una "T" delante de la insignia de Tascosa. Sin embargo, se tomaron muchas medidas para intentar hacer menos violenta la semana del infierno, con presencia policial. Ambas escuelas también deberán desalentar la violencia durante los anuncios.

Referencias

Enlaces externos
 Amarillo ISD
 Amarillo High School Website

High Schools de Texas
Condado de Potter (Texas)